Amerikai Egyesült Államok
 Enid, Pinal megyében (Arizona)
 Enid, Tallahatchie megyében (Mississippi)
 Enid, Richland megyében (Montana)
 Enid, Garfield megyében (Oklahoma)
 Enid, Fulton megyében (Pennsylvania)

hasonló nevűek
 The Enid, brit rockegyüttes